Obecní dům může být:

 Obecní dům – významná pražská stavební a kulturní památka
 Spolek Obecní dům Brno - vydavatel publikací o architektuře, organizátor architektonických výstav
 Obecní dům (Semily) – stavební památka v Semilech
 Obecní dům (Opava) – stavební památka v Opavě